Berón de Astrada hace referencia a varios artículos:

 Genaro Berón de Astrada, militar argentino que gobernó la provincia de Corrientes desde 1837 hasta su muerte en 1839.

Lugares en Argentina
 Departamento Berón de Astrada, en el norte de la Provincia de Corrientes.
 Berón de Astrada (localidad), nombre anterior de la ciudad San Antonio de Itatí.